Het seizoen 1999/00 van de zondag Hoofdklasse C ging van start op 5 september 1999, de laatste speelronde was op 7 mei 2000. De zondag Hoofdklasse C is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was HSC '21, dat vorig seizoen kampioen werd.

Teams

Ranglijst

Stand

Uitleg kleuren

Uitslagen

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag C